Die 40. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 8. Juli bis zum 17. Juli 1938 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Hilde Sperling gewann zum fünften Mal in Folge den Titel im Dameneinzel. Ihren Titel im Damendoppel mit der Niederländerin Madzy Rollin Couquerque konnte sie nicht verteidigen, da sie sich wegen einer Erkrankung auf das Einzel konzentrierte. Hier siegten die beiden Australierinnen Thelma Coyne und Nancye Wynne, die auch im Mixed an der Seite des Franzosen Jean Lesueur  erfolgreich war. Lesueur wiederum gewann auch das Herrendoppel mit seinem Landsmann Yvon Petra gegen Henner Henkel und Georg von Metaxa. Henkel war als Titelverteidiger im Einzel schon im Achtelfinale ausgeschieden. Den Titel gewann der Ungar Ottó Szigeti.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Der Tennissport, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen, 15. Jahrgang (1938), Nr. 18–20

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1938